The Walls of Jericho – film muto del 1914 diretto da Lloyd B. Carleton e James K. Hackett
 Le mura di Gerico (The Walls of Jericho) – film del 1948 diretto da John M. Stahl